Tissau bezeichnet

die Gemeinde Tisová, Okres Ústí nad Orlicí; siehe Tisová u Vysokého Mýta
den Ortsteil Tisová von Otročín, Okres Karlovy Vary, Tschechien; siehe Tisová (Otročín)